Il doppio femminile  del torneo di tennis Tashkent Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Tetjana Perebyjnis e Tat'jana Puček che hanno battuto in finale Mia Buric e Galina Fokina 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Evie Dominikovic /  Tathiana Garbin (primo turno)
 Tetjana Perebyjnis /  Tat'jana Puček (campionesse)

 Maria Elena Camerin /  Roberta Vinci (quarti di finale)
 Seda Noorlander /  María Vento-Kabchi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2002